Брунгильда — древнее франко-германское имя. Известные персонажи эпоса и истории:
 Брюнхильда, Брюнхильд, Брунгильда — супруга нибелунга Гунтера, короля Бургундии, героиня германо-скандинавской мифологии и эпоса, героиня цикла опер Вагнера «Кольцо нибелунга».
 Брунгильда (ок. 543—613) — супруга Сигиберта I, короля Австразии (с 561 г.), дочь вестготского короля Атанагильда.
 (123) Брунхильда — астероид.